OTX steht für:
 OTX, internationaler Standard für die formale Beschreibung von Diagnose- und Prüfabläufen in der Automobilindustrie
 Abkürzung für rezeptfreie Medikamente, die durch einen Arzt verordnet wurden, siehe Rezeptfreies Medikament #Deutschland

ott steht für:
 Texcatepec Otomi (ISO-639-3-Code), eine der Otomí-Sprachen in Mexiko

Abkürzung